Мистельбах (нем. Mistelbach) — название населённых пунктов в Германии.

 Мистельбах  — коммуна в Германии, в земле Бавария. Подчиняется административному округу Верхняя Франкония
 Мистельбах  — округ в Австрии. Округ входит в федеральную землю Нижняя Австрия
 Мистельбах-ан-дер-Цайя  — община и город в Австрии. Округ входит в федеральную землю Нижняя Австрия

Персоналии 
 Мистельбах, Отто фон (Отто Бамбергский; 1060—1139) — святой римско-католической церкви, епископ Бамберга, миссионер, «апостол народа Померании».

См. также